Vertrag von Senlis bezeichnet zwei Verträge:

 Vertrag von Senlis (1475), zwischen Ludwig XI. von Frankreich und Franz II. von der Bretagne
 Vertrag von Senlis (1493), zwischen Karl VIII. von Frankreich und Kaiser Maximilian I.